Энни М. Спринкл (, настоящее имя Эллен Ф. Штейнберг, , ) — американский сертифицированный сексолог, специалист по половому воспитанию, бывший секс-работник, феминистская стриптизёрша, порноактриса, ведущая кабельного телевидения, редактор порножурнала, писатель, продюсер секс-фильмов, сексуально-либеральная феминистка. В 1986 году получила степень бакалавра в области фотографии в Школе изобразительных искусств, а в 1992 году — докторскую степень в области человеческой сексуальности Институте углубленного изучения сексуальности человека в Сан-Франциско. В настоящее время работает как перформансист, художник, режиссёр, писатель и сексуальный педагог. Называет себя экосексуалом; 14 января 2007 года в Канаде вступила в брак со своей давней партнёршей Элизабет Стивенс. Член залов славы AVN и XRCO.

Жизнь и карьера 
Спринкл родилась 23 июля 1954 года в Филадельфии, Пенсильвания. Её мать имеет русские и еврейские, а отец — еврейские и польские корни. Известна как «проститутка и порнозвезда, ставшая сексуальным педагогом и художником». Её самый известный перформанс — Public Cervix Announcement («публичная демонстрация шейки матки»), где она приглашает аудиторию «прославлять женское тело», рассматривая её шейку матки с расширителя и фонарика. Другой перформанс — «Легенда о древней священной проститутке» (The Legend of the Ancient Sacred Prostitute), в котором она провела на сцене «сексуальный магический» ритуал мастурбации. Гастролировала по всему миру с сольными шоу 17 лет, некоторые из них — Post Porn Modernist, Annie Sprinkle’s Herstory of Porn, Hardcore from the Heart. Затем вместе с Бет Стивенс исполняла Exposed; Experiments in Love, Sex, Death and Art, Dirty Sex Ecology, Earthly: An Ecosex Bootcamp и Ecosex Walking Tour.

Работы и публикации Спринкл, охватывающие более четырёх десятилетий, изучаются на курсах во многих университетах, в области театральной истории, женских исследований, исследований перформансов, изучения ЛГБТК и курсах киноведения. Она также является преподавателем в Окленде, штат Калифорния, в Новой школе эротических прикосновений (The New School of Erotic Touch).

В 18 лет Спринкл (тогда ещё под именем Эллен Штейнберг) начала работать в билетной кассе в кинотеатре Tucson’s Plaza Cinema, когда демонстрировалась «Глубокая глотка». Фильм запретили, и когда Штейнберг должна была выступить в суде в качестве свидетеля, она встретила и полюбила режиссёра «Глубокой глотки» Джерарда Дамиано, стала его любовницей и уехала с ним в Нью-Йорк, где прожила 22 года. Вскоре после того, как стала любовницей Дамиано, Штейнберг сама начала работать в порно, тогда же и появился псевдоним «Энни». Её первый порнофильм — Teenage Deviate, вышедший в 1975 году. Пожалуй, её самая известная роль в порно — Deep Inside Annie Sprinkle («Глубоко внутри Энни Спринкл», режиссёры Спринкл и ветеран сексплотэйшн-фильмов Джозеф В. Сарно), занявший второе место по сборам среди порнофильмов в 1981 году.

В 1991 году Спринкл разработала семинар Sluts and Goddesses («Шлюхи и богини»), ставший основой для её постановки 1992 года The Sluts and Goddesses Video Workshop — Or How To Be A Sex Goddess in 101 Easy Steps («Видеосеминар шлюхи и богини, или 101 простой шаг, чтобы стать секс-богиней»); сопродюсером и сорежиссёром стала видеооператор Мария Битти (Maria Beatty), музыка — композитор Полина Оливерос. Спринкл была пионером новых жанров откровенных сексуальных фильмов и видео, таких как образовательное порно, гонзо, пост-порно, XXX-документальная драма, арт-порно и феминистская эротика. Спринкл также провела множество секс-семинаров с коллегой секс-фасилитатором Барбарой Карреллас (Barbara Carrellas), с которой вела сценическую постановку Metamorphosex.

Снялась в экспериментальных фильмах Ника Зедда (Nick Zedd) War Is Menstrual Envy (1992), Ecstasy in Entropy (1999) и Electra Elf: The Beginning (2005).

Спринкл снялась почти в 200 фильмах, среди них — хардкорное и софткорное порно, фильмы категории B, петли, множество документальных фильмов и различные телешоу, в том числе четыре программы HBO Real Sex. Она также спродюсирвала, срежиссировала и снялась в нескольких своих фильмах, таких как Annie Sprinkle’s Herstory of Porn, Annie Sprinkle’s Amazing World of Orgasm и Linda/Les & Annie--The First Female to Male Transsexual Love Story. Эти фильмы были показаны на множестве кинофестивалей, в музеях и галереях. Её работа в фильмах для взрослых принесла ей место на «тропе славы звёзд для взрослых» (Adult Star Path of Fame) в Эдисоне (Нью-Джерси), также она была введена в залы славы AVN и XRCO в 1999 году. На протяжении трёх десятилетий она представляла свои работы в качестве приглашённого артиста во многих крупных университетах и колледжах США и Европы. В настоящее время её лекционное выступление называется My Life and Work as a Feminist Porn Activist, Radical Sex Educator, and Ecosexual («Моя жизнь и работа как феминистской порно-активистки, радикального секс-педагога и экосексуала»). Она также представила десятки «бесплатных секс-клиник на тротуарах», предлагающих бесплатное сексуальное образование для общественности в публичных местах.

Работа Спринкл всегда была о сексуальности, с политическим, духовным и художественным уклоном. В декабре 2005 года она взяла на себя обязательство семь лет делать художественные проекты о любви со своим творческим соавтором и будущей женой, Бет Стивенс. Они назвали это лабораторией любовного искусства (Love Art Laboratory). Частью проекта было проведение экспериментальной художественной свадьбы каждый год, и каждый год имел разные темы и цвета. Семилетняя структура была адаптирована к их проекту приглашенным художником Линдой Монтано. Спринкл и Стивенс сделали двадцать одну художественную свадьбу, восемнадцать с экосексуальными темами. Они поженились на Земле, Небе, Море, Луне, Аппалачи, Солнце и других нечеловеческих сущностях в девяти разных странах.

Спринкл и её партнёрша Бет Стивенс стали пионерами экосексуальности, своего рода любящей землю сексуальной идентичности, которая гласит: «Земля — наша возлюбленная». Их Манифест об экосексуальности провозглашает, что любой может идентифицировать себя как экосексуала вместе с тем, чтобы быть «GLBTQI, гетеросексуалом, асексуалом и/или другим».

Спринкл также давно отстаивает права и здравоохранение секс-работников. Она также работала проституткой в 1973—1992 годах.

Спринкл идентифицирует себя как сексуально-либеральную феминистку, и большая часть ее активистской и сексуально-просветительской работы отражает эту философию. В 2009 году она снялась во французском документальном фильме Mutantes: Punk, Porn, Feminism («Мутанты: панк, порно, феминизм»), рассказав о зарождении движения, а также о собственном вкладе в него.

В 2017 году Спринкл и Стивенс были официальными художниками на Documenta 14, считающейся самой значительной художественной выставкой в мире. Они представили перформансы и живопись, прочитали лекции и устроили предпоказ своего нового документального фильма Water Makes Us Wet: An Ecosexual Adventure («Вода делает нас влажными: экосексуальное приключение»).

Псевдоним 
Как отмечалось выше, Штейнберг сначала использовала имя «Энни», когда начала работать в порнографии. Поскольку карьера продолжалась, однажды ночью у неё случилось прозрение, и с её слов, в ту ночь «как будто от самой богини» ей пришло имя «Энни Спринкл». Она подумала, что подходит, потому что ей «нравятся водопады, моча, вагинальные выделения, пот, что угодно влажное. Так что имя "Энни Спринкл" выглядело идеальным» (Sprinkle в переводе с английского означает «брызгать»).

Библиография 

Sprinkle, A. "Contributor" in Webb, S Tattooed Women, Unknown: R. Mutt Press, 1982, .
Sprinkle, A. & Vera, V. Annie Sprinkle's ABC Study of Sexual Lust and Deviations. Radio Art Publications, 1983, ASIN B007RZ7JCI.
Sprinkle, A. The Kinky World of Annie Sprinkle. Unknown: Hudson Communications, 1985, ASIN B005JRVWB0.
Sprinkle, A. "Beyond Bisexual," in Bi Any Other Name: Bisexual People Speak Out. Alyson Publications 1991. .
Sprinkle, A. Annie Sprinkle’s Post-Modern Pin-Ups: Pleasure Activist Playing Cards. Gates of Heck, 1995. .
Sprinkle, A. Love Vibration. Kawade Shobo Shinsha, 1996. .
Sprinkle, A. XXXOOO: Love and Kisses from Annie Sprinkle. Gates of Heck, 1997. .
Heidenry, John. What Wild Ecstasy. The Rise and Fall of the Sexual Revolution. New York: Simon and Schuster, 1997. Reviewed by Robert Christgau in The New York Times, April 27, 1997.
Sprinkle, A. Post-porn modernist: my 25 years as a multimedia whore. Cleis Press, 1998. .
Sprinkle, A. & Cody, Gabrielle H. Hardcore from the Heart--The Pleasures, Profits and Politics of Sex in Performance. Continuum International Publishing Group, 2001. .
Sprinkle, A. Dr. Sprinkle's Spectacular Sex--Make Over Your Love Life with One of the World's Greatest Sex Experts. Tarcher/Penguin, 2005. .
Sprinkle, A. & Jong, E. Pees on Earth. Brooklyn, New York: powerHouse Books, 2006. .
Sprinkle, A. Foreword in Carrellas, Barbara Urban Tantra: Sacred Sex for the Twenty-First Century. Berkeley, California: Celestial Arts, 2007. .
Sprinkle, A. Foreword in Sundahl, D. Female Ejaculation and the G-Spot. Almeda, California: Hunter House Publishers, 2014. .
Sprinkle, A., Yu Dori (Illustrator), Beth Stephens (Contributor) Explorer's Guide to Planet Orgasm: for every body, Greenery Press, 2017, . 
Sprinkle, A., Beth Stephens, Documenta 14: Daybook, eds. Laimer, Quinn, Adam Symczyk, Prestel Press, Munich-London-New York, 2017, April 24, pgs 19-20.

Награды 
 Зал славы AVN (1999)
 Зал славы XRCO (1999)
 Firecracker Alternative Book Awards за Hardcore from the Heart—The Pleasures […] (2002)

Фильмография

Примечания

Ссылки 

 Официальная биография Энни Спринкл
 Профиль на сайте AVN

Порноактрисы США
Члены Зала славы AVN
Члены Зала славы XRCO
Учёные, известные под псевдонимами
Проститутки
Деятели феминизма США
Активисты ЛГБТ-движения в США
Порнорежиссёры США
Члены Зала славы Legends of Erotica
Сексуально-либеральные феминистки